PNA — аббревиатура.
 Paranitroanilide (pNA)
 Peanut agglutinin
 Peptide nucleic acid
 Parisiensia Nomina Anatomica
 Personal Navigation Assistant
 Programmable Network Analyzer
 Partial Nail Avulsion
 Pneumonia
 Pna
 Pacific-North American teleconnection pattern
 Philippines News Agency
 Polish National Alliance
 Pennsylvania Newspaper Association
 Palestinian National Authority
 Pakistan National Alliance
 Partido Nueva Alianza
 Pacific Northern Airlines
 Pamplona Airport
 Ports of Normandy Authority
 PNA — автонавигатор
 Prefectura Naval Argentina
 Aeropuerto de Pamplona-Noáin
 PNA — код аэропорта Ralph Wenz Field в городе Pinedale, назначенный Федеральной администрацией по авиации США

См. также 
ПНА